

Personnes 
Louis-Philippe (avec ou sans tiret) est un prénom composé français, formé à partir des prénoms Louis et Philippe.
 

Ce prénom fut porté par un souverain français et par divers princes :
 Louis Philippe d'Orléans (1725-1785), duc d'Orléans, de Valois, etc. ;
 Louis-Philippe d'Orléans (1747-1793), appelé « Philippe Égalité » pendant la Révolution française, duc d'Orléans, fils de Louis-Philippe d'Orléans (1725-1785) ; 
 Louis-Philippe  (1773-1850), duc d'Orléans devenu roi des Français ;
 Louis Philippe d'Orléans, (1838-1894), duc d'Orléans, dit le « comte de Paris » (son prénom usuel devint par la suite Philippe tout court) ;
 Louis Philippe d'Orléans (1845-1866), dit le « prince de Condé », fils aîné d'Henri d'Orléans (1822-1897), duc d'Aumale ;
 Louis Philippe d'Orléans (1979-1980), second fils de Thibaut d'Orléans (1948-1983), lui-même dernier enfant d'Henri d'Orléans (1908-1999) ;
 Louis-Philippe de Belgique (1833-1834), fils de Léopold I et de Louise-Marie, prince héritier de Belgique, duc de Saxe, prince de Saxe-Cobourg et Gotha ;
 Louis-Philippe de Bragance, fils aîné de Charles  de Portugal et d’Amélie d'Orléans.

Divers 
 Style Louis-Philippe, se réfère aux meubles d’ébénisterie fabriqués sous le règne du roi Louis-Philippe  ;
 Musée Louis-Philippe du château d'Eu, musée situé en Normandie ;
 « Louis-Philippe », nom de scène du chanteur et journaliste français Philippe Auclair.

Homonymie de prénom